Сезон БАА 1948/1949 — стал 3-м сезоном Баскетбольной Ассоциации Америки (БАА) и последним, перед тем, как лига получила своё новое название и стала официально называться Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА). Чемпионом ассоциации стала команда «Миннеаполис Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в шести играх команду «Вашингтон Кэпитолс».

На драфте БАА 1948 года под первым номером клубом Провиденс Стимроллерс был выбран разыгрывающий защитник Энди Тонкович из университета Маршалла. Под 4-м номером на том драфте был выбран Дольф Шейес, под 10-м номером — Бобби Уонзер, а под 40-м — Гарри Галлатин.

БАА выигрывает войну с НБЛ 
Баскетбольная Ассоциация Америки (БАА) получила новые силы для выживания как раз в самый нужный момент. Было ясно, что соревновательный уровень Национальной Баскетбольной Лиги (НБЛ), которая в основном работала на Среднем Западе, был выше, чем у БАА. 
НБЛ не только имела в своих рядах большинство зарекомендовавших себя опытных профессионалов, но и великолепных молодых игроков, среди которых выделялся Джордж Майкен, центровой с ростом 208 см, доминировавший в студенческом баскетболе, выступая за университет Де Поля в Чикаго. Майкен играл в «Миннеаполис Лейкерс», новичке лиги, а традиционно сильными были «Форт-Уэйн Пистонс», «Рочестер Роялз» и «Индианаполис Каутскис». 
Несмотря на силу НБЛ, четыре команды, а именно «Форт-Уэйн», «Миннеаполис», «Индианаполис» и «Рочестер», отказались выступать в её розыгрыше и присоединились к БАА. Таким образом, лучшие игроки и самые большие арены в наибольших медиа-центрах страны стали частью Баскетбольной Ассоциации Америки. Наконец-то была создана реальная основа для того, чтобы эта лига оказалась действительно всеамериканской. 
Четыре новых команды присоединились к «Чикаго Стэгс» и «Сент-Луис Бомберс» в Западном дивизионе, а «Балтимор Буллетс» и «Вашингтон Кэпитолс» переместились в Восточный дивизион, где они выглядели в географическом ракурсе более естественно. Поменялась также система плей-офф. Туда выходили четыре из шести команд каждого дивизиона. 1-е место против 4-го, а 2-е против 3-го. Во втором круге победители первого раунда играли так, чтобы в финальной серии до четырёх побед встречались представители обоих дивизионов.

Первая династия лиги 
С календарём, в котором каждый клуб играл в регулярном сезоне 60 игр, молодая лига имела ободрительный год. На Западе «Миннеаполис Лейкерс» с Джорджем Майкеном в составе и Джоном Кундлой на тренерском посту, весь сезон боролись со старшими и имевшими более сбалансированный состав «Рочестер Роялз». Любители баскетбола восхищались этой командой. Их заднюю линию составляли будущие члены Баскетбольного Зала Славы Боб Дэвис, Бобби Уонзер и Рэд Хольцман. Это трио было непревзойдённым среди защитников по игровому мышлению, быстроте, снайперским и дриблёрским качествам. Центровой Арни Ризен имел рост 205 см и был относительно тощим (по крайней мере, по сравнению с Майкеном), но он атаковал кольцо соперников с хорошим процентом попадания. Энди Данкан и Арни Джонсон были большими, подвижными баскетболистами, которые хорошо взаимодействовали с другими игроками клуба. Тренером команды был её владелец Лестер Харрисон. «Рочестер» закончил регулярный чемпионат первым, имея на одну победу больше, нежели у «Миннеаполиса». На Востоке «Вашингтон Кэпитолс», всё ещё тренируемый Редом Ауэрбахом и имевший лидеров Боба Фирика и Боунса Маккинни, возвратился на первое место в своём дивизионе, имея на шесть побед больше, чем у второй команды — «Нью-Йорк Никс».

Регулярный сезон

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 
Полуфиналы Восточного Дивизиона

Вашингтон Кэпитолс — Филадельфия Уорриорз 2-0 (92:70, 80:78).

Нью-Йорк Никс — Балтимор Буллетс 2-1 (81:82, 84:82, 103:99 (ОТ).

Финал Восточного Дивизиона

Вашингтон Кэпитолс — Нью-Йорк Никс 2-1 (77:71, 84:86 (ОТ), 84:76).

Полуфиналы Западного Дивизиона

Рочестер Роялз — Сент-Луис Бомберс 2-0 (93:64, 66:64).

Миннеаполис Лейкерс — Чикаго Стэгс 2-0 (84:77, 101:85).

Финал Западного Дивизиона

Миннеаполис Лейкерс — Рочестер Роялз 2-0 (80:79, 67:55).

Финал БАА

Миннеаполис Лейкерс — Вашингтон Кэпитолс 4-2 (88:84, 76:62, 94:74, 71:83, 66:74, 77:56).

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Первая сборная всех звёзд:
 Джордж Майкен (Миннеаполис)
 Джо Фулкс (Филадельфия Уорриорз)
 Боб Дэвис (Рочестер Роялз)
 Макс Заслофски (Чикаго Стэгс)
 Джим Поллард (Миннеаполис Лейкерс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Арни Ризен (Рочестер Роялз)
 Боб Фирик (Вашингтон Кэпитолс)
 Боунс Маккинни (Вашингтон Кэпитолс)
 Кен Сейлорс (Провиденс Стимроллерс)
 Джонни Логан (Сент-Луис Бомберс)

Ссылки 
 
 
 

НБА по сезонам
БАА в сезоне 1948/1949